USS Kidd — наименование американских военных кораблей, названных в честь контр-адмирала Второй мировой войны Исаака Кэмпбелла Кидда, погибшего 7 декабря 1941 года на борту линкора «Аризона» во время налёта на Пёрл-Харбор.

 USS Kidd (DD-661) — эскадренный миноносец типа «Флетчер».
 USS Kidd (DDG-993) — эскадренный миноносец типа «Кидд».
 USS Kidd (DDG-100) — эскадренный миноносец типа «Арли Бёрк».